Монте де лос Оливос има више значења:

 Монте де лос Оливос (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте де лос Оливос, Ла Мона (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте де лос Оливос (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте де лос Оливос (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте де лос Оливос (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте де лос Оливос (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте де лос Оливос (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте де лос Оливос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику